Паллий или паллиум ( — покрывало, накидка):

Одежда
 Паллий — римское название просторного греческого плаща.
 Паллий — в католической церкви элемент литургического облачения Папы Римского и митрополитов.

Прочее
 Паллий — в анатомии головного мозга структура, покрывающая несколькими слоями большие полушария мозга у хордовых животных.

См. также 
 Паллиативная помощь